Filotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Filotjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Norra Filotjärnarna (Edefors socken, Norrbotten, 736866-173894), sjö i Bodens kommun, 
Norra Filotjärnarna (Edefors socken, Norrbotten, 736880-173870), sjö i Bodens kommun, 
Södra Filotjärnarna (Edefors socken, Norrbotten, 736755-173987), sjö i Bodens kommun, 
Södra Filotjärnarna (Edefors socken, Norrbotten, 736757-174010), sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn